Wesch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wesch (1961–2008), deutscher Romanist, Hispanist, Katalanist und Sprachwissenschaftler
 Gabriele Wesch-Klein, deutsche Althistorikerin und Epigraphikerin
 Klaus Wesch († 1991), deutscher Rugby-Spieler
 Wilfried Wesch (* 1940), deutscher Geher

Siehe auch:
 Waschmühle (im Volksmund Wesch), eines von zwei Freibädern in Kaiserslautern